Daucus polygamus är en flockblommig växtart som beskrevs av Nikolaus Joseph von Jacquin och Carl Fredrik Nyman. Daucus polygamus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
polygamus